Нортриџ има више значења:

 Нортриџ (округ Кларк, Охајо)
 Нортриџ (округ Монтгомери, Охајо)